Кратер Бессарион () — небольшой ударный кратер на границе Океана Бурь и юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название дано в честь учёного грека, выступившего архитектором унии православной и католической церквей, одного из выдающихся гуманистов XV столетия Виссариона Никейского (1403—1472) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к коперниковскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Мариус на западе; кратер Аристарх на севере-северо-западе; кратер Майер Т. на востоке и кратер Кеплер на юге. На востоке от кратера лежат горы Карпаты и борозда Т. Майера. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 9,8 км, глубина — 2,0 км.

Кратер имеет чашеобразную форму и альбедо значительно выше, чем окружающая местность, что характерно для большинства молодых кратеров. Высота вала над окружающей местностью составляет 370 м, объем кратера приблизительно 40 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C). Объем кратера составляет 40 км3.

Кратер Бессарион включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO) и в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне той же Ассоциации.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Бессарион Е в некоторых источниках именуется кратером Вирджил (Virgil), но это название не утверждено Международным астрономическим союзом.
 Образование сателлитных кратеров Бессарион B, C и Е относится к эратосфенскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-17.
 Кратер Бессарион на карте LAC-57.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны